Misiones è il nome di alcune aree geopolitiche dell'America meridionale.
Misiones – Dipartimento del Paraguay.
Misiones – Provincia dell'Argentina.